Kelurahan Pandean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pandean (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 111,52), Jawa Timur, 
 Kelurahan Pandean (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 111,66), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar